BPI kan syfta på:
Banco BPI – portugisisk bank.
Bank Policy Institute – amerikansk intresseorganisation inom den amerikanska bank- och finanssektorn.
British Phonographic Industry – brittisk inspelningsorganisation.